Comitatul Limestone sau Limestone County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Limestone County, Alabama 
 Limestone County, Texas